Tremont oder Trémont ist der Familienname von:

 Auguste Trémont (1892–1980), luxemburgischer Bildhauer und Maler
 Sonia Tremont (* 1992), luxemburgische Fußballspielerin

Tremont oder Trémont bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Tremont (Australien)
 Tremont (Illinois)
 Tremont (Maine)
 Tremont (Mississippi)
 Tremont (Cleveland), Neighborhood von Cleveland, Ohio
 Tremont (Pennsylvania)

 Trémont (Orne) im Département Orne, Frankreich
 Trémont-sur-Saulx im Département Meuse, Frankreich
 Trémont (Maine-et-Loire), ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich, seit 2016: Lys-Haut-Layon

 Tremont Street, Straße in Boston, Massachusetts, USA

 Tremont Street Subway in Boston, ältester U-Bahn-Tunnel in Nordamerika